Smithton ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Smithton (Arkansas)
 Smithton (Illinois)
 Smithton (Maine)
 Smithton (Missouri)
 Smithton (Pennsylvania)

in Australien:
 Smithton (Tasmanien)

in Schottland:
 Smithton (Schottland)

Siehe auch:
 Smithtown